Den Namen Burg Bittelschieß tragen mehrere Burgen:

 Die Burg Bittelschieß bei Bittelschieß, einem Ortsteil von Krauchenwies, siehe Burgstall Bittelschieß
 Die Burg Bittelschieß bei Hornstein, einem Ortsteil von Bingen, siehe Ruine Bittelschieß